Phipps se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Constantine John Phipps
 James Bird Phipps